Пеньковцы () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 125 человек. Почтовый индекс — 47814. Телефонный код — 3543.

Персоналии 
 Дзивинский, Плацид — польский математик.

Местный совет 
47824, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Воробіївка, вул. Нова, 2

Ссылки 
 Пеньковцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района